(1826-1890), homme politique italien ;
  (1930-2006), acteur italie, père de Maria Laura Baccarini ;
  (1914-1938), militaire italien ;
  (1882-1908), peintre et sculpteur italien ;
 Jacopo Baccarini (1600-1682), peintre italien ;
 Maria Laura Baccarini (1966-), actrice, chanteuse et danseuse italienne.

Patronyme italien